Дэвид Берн или Дэвид Бирн ():
 Бирн, Дэвид (род. 1952) — американский музыкант.
 Берн, Дэвид (1905) (1905—1990) — ирландский футболист.
 Берн, Дэвид (1960) (род. 1960) — южноафриканский футболист.
 Берн, Дэвид (1961) (род. 1961) — английский футболист.
 Берн, Дэвид (1979) (род. 1979) — ирландский футболист.